Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Klampokan (Besuk), een plaats in het regentschap Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Klampokan (Panji), een plaats in het regentschap Situbondo in de provincie Oost-Java
 Klampokan (Klabang), een plaats in het regentschap Bondowoso in de provincie Oost-Java